Faithless – gruppo musicale inglese formatosi nel 1995
Faithless – singolo del gruppo musicale finlandese Before the Dawn, pubblicato il 27 giugno 2007

Faithless – film del 1932 diretto da Harry Beaumont
Faithless – cortometraggio del 2012 diretto da Antonio Celotto